Кубок Кремля в женском одиночном разряде проводился в 1996 году впервые. В основной сетке сыграли 30 участниц. 5 из них попали в основную сетку по результатам квалификации, и ещё двое получили специальное приглашение от организаторов.

Посев 
Первая пара сеяных начала турнир со второго раунда.

  'Кончита Мартинес (Титул)
  Барбара Паулюс (Финал)
  Аманда Кётцер (Первый раунд)
  Сабина Аппельманс (Полуфинал)

 Руксандра Драгомир ''(Четвертьфинал) 
 Сильвия Фарина ''(Первый раунд) 
 Барбара Шетт ''(Полуфинал) 
 Катарина Студеникова ''(Четвертьфинал)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1996